Vandalia kan syfta på följande platser:

USA 

 Vandalia, Illinois, countyhuvudort, Fayette County, 
 Vandalia, Missouri, ort, Audrain County, 
 Vandalia, Ohio, ort, Montgomery County, 
 Vandalia, Michigan, ort, Cass County,